Giuseppina steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Giuseppina (Vorname)
 oscarprämierter, britischer Dokumentar-Kurzfilm aus dem Jahr 1960, siehe Giuseppina (Film)